Ravensworth kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ravensworth, North Yorkshire, ort i England,

USA 

 Ravensworth, Virginia, ort i Fairfax County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar